Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu – placówka oświatowo-wychowawcza dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Toruniu.

Lokalizacja 
Szkoła znajduje się we wschodniej części dzielnicy Bielany, przy ulicy Żwirki i Wigury 15 i 21.

Historia 
Szkołę otwarto 1 września 1964 roku, jako Państwowy Zakład Wychowawczy, w skład którego wchodziła szkoła podstawowa specjalna oraz internat. Naukę w nim rozpoczęło wówczas 150 uczniów, a jego pierwszym dyrektorem został Tadeusz Badurek. W 1971 roku w ośrodku utworzono szkołę zawodową, która kształciła w zawodach: krawiec i ślusarz. 

Na początku lat 90. XX wieku w placówce utworzono trzy nowe kierunki kształcenia zawodowego: kucharz, malarz-tapeciarz oraz konserwator terenów zielonych. W tym samym okresie szkołę przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka. W 2004 roku oddano do użytku nowy internat oraz powołano do życia Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. W 2014 roku władze szkoły zorganizowały obchody 50 – lecia jej istnienia. 

Od 2017 roku, w wyniku reformy oświatowej, w skład placówki wchodzą: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Oddział Przedszkolny, 8-letnia Szkoła Podstawowa z Zespołami Edukacyjno - Terapeutycznymi i oddziałami dla dzieci z autyzmem, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W tym samym roku szkoła zmieniła nazwę na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka.

Od 2020 roku trwa rozbudowa ośrodka, podczas której powstanie boisko wielofunkcyjne i nowy kompleks warsztatów kształcenia zawodowego. Wyremontowane zostaną internat i pracownie kształcenia praktycznego. Powstanie też basen z podnośnikiem ułatwiającym wejście do wody osobom niepełnosprawnym. 

Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dyrektorzy

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Szkoły specjalne
Oświata w Toruniu